Fuente el Olmo de Fuentidueña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuente el Olmo de Fuentidueña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Fuente el Olmo de Fuentidueña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar